Albesa steht für:
 Albesa (Lleida), Gemeinde in der Comarca Noguera in der spanischen Provinz Lleida

Albesa ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Oliver Albesa, spanischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär